Ibuki è un termine della lingua giapponese che si può riferire a:

Persone 
Ibuki Kido – doppiatrice
Ibuki Fujita (n. 1991) – calciatore

Personaggi di fantasia 
 Ibuki Yagami – personaggio inventato nella serie manga e anime Maison Ikkoku - Cara dolce Kyoko, della mangaka Rumiko Takahashi.
Ibuki (Street Fighter) – personaggio della serie di videogiochi Street Fighter

Navi da guerra 
Ibuki (incrociatore da battaglia) – incrociatore da battaglia della Marina imperiale giapponese, varato nel 1907, ha partecipato alla prima guerra mondiale, disarmato nel 1923 a seguito del Trattato navale di Washington
Ibuki (incrociatore) – incrociatore pesante della Marina imperiale giapponese impostato nel 1942, trasformato poi in portaerei, non fu terminato prima della fine della seconda guerra mondiale e venne quindi rottamato
Ibuki – portaeromobili fittizia classe Izumo, protagonista del manga e della relativa pellicola cinematografica giapponese derivata Kūbo Ibuki.

Geografia 
Monti Ibuki – catena montuosa
Monte Ibuki – monte più alto della catena omonima (1377 metri s.l.m.)

Altro 
Ibuki – tecnica di respiro